Korpsgebouw Leger des Heils (Apeldoorn)
 Korpsgebouw Leger des Heils (Den Haag)
 Korpsgebouw Leger des Heils (Middelburg)